Anastazij I. lahko pomeni:
 Anastazij I. Dikor (~431-518), bizantinski cesar;
 Papež Anastazij I. (umrl 401), papež.
 Anastazij I., antioški patriarh